Heinz Conrads – attore austriaco
 Norbert Conrads – storico e germanista tedesco
 Ulrich Conrads – critico e storico dell'architettura tedesco

Pagine correlate 
 Conrad
 Konrad
 Konrads